Тама́ра Харито́новна Кариа́ева ( — 1989) — советская осетинская театральная актриса, режиссёр, драматург, народная артистка РСФСР (1960).

Биография 
Тамара Харитоновна Кариаева родилась а в семье врача. Будучи школьницей занималась в драматическом кружке при заводе «Электроцинк». Работала на кирпичном заводе. С агитбригадой объездила всю Осетию. В 1933 году была принята в Театр малых форм во Владикавказе.

В 1935 году поступила в Северо-Осетинский драматический театр. Стала одной из ведущих актрис театра, несмотря на то, что её отец и муж были репрессированы. Создавала образы сильных, волевых, умных женщин, активно борющихся за свои стремления.

Автор цикла пьес, ставившихся в разные годы на национальной сцене, писала театроведческие статьи о коллегах по творческому цеху Соломоне Таутиеве, Владимире Тхапсаеве, Маирбеке Цаликове. В соавторстве с театроведом Мариной Литвиненко подготовила к печати книгу очерков по истории Осетинского театра.

Семья 
 Муж — Кудзаг Габрелович Дзесов (1905—1981), писатель.
 Дочь — Фатима Дзесова (род. 1949).

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (24.01.1957).
 Народная артистка РСФСР (5.10.1960).

Работы в театре 
 «Гроза» А. Островского — Катерина, Кабаниха
 «Без вины виноватые» А. Островского — Кручинина
 «Каменный гость» А. Пушкина — Донна Анна
 «Васса Железнова» М. Горького — Рашель
 «Отелло» Шекспира, 1951 — Эмилия
 «Король Лир» Шекспира, 1948 и 1959 — Регана
 «Любовь Яровая» К. Тренева, 1946 — Панова
 «Материнское поле» Ч. Айтматова — Толгонай
 «Слава» В. Гусева — Лена
 «Деньги» А. Софронова, 1956 — Прасковья Филипповна
 «Нашествие» Л. Леонова, 1943 — Таланова
 «Макар Дубрава» А. Корнейчука, 1952 — Ольга
 «Деревья умирают стоя» А. Касоны — Бабушка
 «Две сестры» Е. Бритаева, 1946 — Хансиат
 «Чёрная девушка» Р. Хубецовой — Бабуца
 «Фатима» Д. Туаева — Фатима
 «Мать сирот» Д. Туаева, 1953 — ''Марико

Память 
 В 2015 году во Владикавказе на доме по улице Тамаева, где жили Тамара Кариаева и Кудзаг Дзесов, была открыта мемориальная доска.

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963. — 1216 стб. с илл., 14 л. илл.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники ГИТИСа